Jerzy Ostrowski (1897–1942) – polski pedagog i pisarz
 Jerzy Ostrowski (ur. 1938) – polski kartograf
 Jerzy Ostrowski (1935–1985) – polski modelarz, zawodnik modelarstwa sportowego
 Jerzy Seweryn Ostrowski (1924-1996) – polski inżynier mechanik specjalizujący się w aerodynamice eksperymentalnej